rejon pierwomajski – rejon w Rosji, w Kraju Ałtajskim
 rejon pierwomajski – rejon w Rosji, w obwodzie tambowskim
 rejon pierwomajski – rejon w Rosji, w obwodzie tomskim
 rejon pierwomajski – rejon rosyjskiego miasta Nowosybirsk
 rejon pierwomajski - rejon w Rosji, w obwodzie niżnonowogrodzkim

 rejon pierwomajski – rejon na Ukrainie, w obwodzie charkowskim
 rejon pierwomajski – rejon na Ukrainie, w obwodzie mikołajowskim